Женская сборная Румынии по гандболу — гандбольная сборная, которая представляет Румынию на чемпионатах Европы и мира по гандболу. Контролируется Румынской федерацией гандбола. Сборная Румынии — единственная сборная, участвовавшая во всех без исключения чемпионатах мира по гандболу среди женщин, но при этом на её счету только одно чемпионство в 1962 году.

Результаты

Олимпийские игры 
 1976: 4-е место.
 1980—1996: не попали.
 2000: 7-е место.
 2004: не попали.
 2008: 7-е место.
 2012: не попали.
 2016: 9-е место.
 2020: не попали.

Чемпионат мира 
 1957: 9-е место
 1962: 1-е место
 1965: 6-е место
 1971: 4-е место
 1973: 2-е место
 1975: 4-е место
 1978: 7-е место
 1982: 5-е место
 1986: 5-е место
 1990: 7-е место
 1993: 4-е место
 1995: 7-е место
 1997: 12-е место
 1999: 4-е место
 2001: 17-е место
 2003: 10-е место
 2005: 2-е место
 2007: 4-е место
 2009: 8-е место
 2011: 13-е место
 2013: 10-е место
 2015: 3-е место
 2017: 10-е место
 2019: 12-е место
 2021: 13-е место

Чемпионат Европы 
 1994: 10-е место
 1996: 5-е место
 1998: 11-е место
 2000: 4-е место
 2002: 7-е место
 2004: 7-е место
 2006: не попали
 2008: 5-е место
 2010: 3-е место
 2012: 10-е место
 2014: 9-е место
 2016: 5-е место
 2018: 4-е место
 2020: 12-е место

Состав

Игроки 
Заявка на чемпионат мира 2013 года

См. также 
 Мужская сборная Румынии по гандболу

Ссылки 
 Официальный сайт Румынской федерации гандбола
 Профиль на сайте ИГФ

Румыния
Гандбол
Гандбол в Румынии